Премия «Золотой орёл» за лучший сценарий вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с первой церемонии в 2003 году.

Список лауреатов и номинантов

2000-е

2010-е

2020-е

Лидеры среди лауреатов

3 премии 

 Александр Миндадзе (2006 - Космос как предчувствие, 2012 - В субботу, 2016 - Милый Ханс, дорогой Пётр) - 4 номинации

2 премии 

 Алексей Попогребский (2008 - Простые вещи, 2011 - Как я провёл этим летом) - 2 номинации
 Юрий Арабов (2013 - Орда, 2017 - Монах и бес) - 5 номинаций

Лидеры среди номинантов

5 номинаций 

 Юрий Арабов (2009 - Юрьев день, 2010 - Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину, 2013 - Орда, 2016 - Клетка, 2017 - Монах и бес) - 2 премии

4 номинации 

 Александр Миндадзе (2004 - Магнитные бури, 2006 - Космос как предчувствие, 2012 - В субботу, 2016 - Милый Ханс, дорогой Пётр) - 3 премии

3 номинации 

 Андрей Звягинцев (2012 - Елена, 2015 - Левиафан, 2018 - Нелюбовь)
 Олег Негин (2012 - Елена, 2015 - Левиафан, 2018 - Нелюбовь)
 Николай Куликов (2014 - Легенда № 17, 2014 - Горько!, 2019 - Движение вверх) - 1 премия
 Андрей Кончаловский (2015 - Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына, 2017 - Рай, 2021 - Дорогие товарищи!) - 1 премия
 Олег Маловичко (2016 - Призрак, 2019 - Лёд, 2021 - Союз спасения)

2 номинации 

 Юрий Коротков (2006 - 9 рота, 2010 - Стиляги) - 1 премия
 Алексей Попогребский (2008 - Простые вещи, 2011 - Как я провёл этим летом) - 2 премии
 Елена Киселёва (2015 - Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына, 2017 - Рай) - 1 премия
 Авдотья Смирнова (2004 - Прогулка, 2019 - История одного назначения) - 1 премия
 Никита Высоцкий (2013 - Высоцкий. Спасибо, что живой, 2021 - Союз спасения)

Примечания

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую сценарную работу

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»
Премии за сценарий